Врхи могу бити:

 Врхи (Нови Јичин), насељено мјесто у округу Нови Јичин, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Врхи Винагорски, насељено мјесто града Преграде, Република Хрватска
 Врхи Преградски, насељено мјесто града Преграде, Република Хрватска
 Вижинтини Врхи, насељено мјесто у општини Опртаљ, Истра, Република Хрватска
 Заштићено подручје Стражовски врхи